Джеймс Ханкен — профессор зоологии в Гарвардском университете, а также директор Музея сравнительной зоологии.

Ханкен получил степень бакалавра и доктора философии от университета Калифорнии, Беркли.
Затем он сделал пост-докторские исследования в университете Дэлхаузи перед тем как поступить в университет Колорадо в Боулдере. Он перешёл на Гарвардский факультет в 1999 году.

Является фотографом. Его фотографии были опубликованы в журналах Natural History, Audubon и других изданиях. Так же Ханкен является одним из людей, вовлечённых в создание «Энциклопедии жизни».

Ханкена является сооавтором книги The Skull: Functional and Evolutionary Mechanisms (University of Chicago Press), написанной вместе с .

Источники 
 Страница Гарвардского факультета
 статьи о создании Энциклопедии жизни
 спикер био с Hanken

Герпетологи США
Преподаватели Гарвардского университета
Википедия:Биографии современников
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли